У́лица Ба́ускас () — улица в населённых пунктах Латвии, названная в честь латвийского города Бауска.
 Улица Баускас — улица в Вецумниеки.
 Улица Баускас — улица в Даугавпилсе.
 Улица Баускас — улица в Екабпилсе
 Улица Баускас — улица в Елгаве.
 Улица Баускас — улица в Межциемсе Яунсвирслаукской волости.
 Улица Баускас — улица в Прейли.
 Улица Баускас — улица в Резекне.
 Улица Баускас — улица в Риге.
 Улица Баускас — улица в Элеи.
 Улица Баускас — улица в Юрмале.